Stenocrobylus är ett släkte av insekter. Stenocrobylus ingår i familjen gräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräshoppor
Stenocrobylus